Геоморфоло́гия (от  — Земля +  — форма +  — учение):

 Геоморфология — наука о рельефе суши, дна океанов и морей.
 Геоморфология (журнал) — ведущий российский научный журнал по геоморфологии.